Clay Buttes bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clay Buttes (Colorado)	
 Clay Buttes (Wyoming)	

Siehe auch:
 Clay Butte